Юная Мисс США 2010 () — 28-й национальный конкурс красоты, проводился в Imperial Ballroom, Atlantis Paradise Island, Нассау, Багамские Острова. Победительницей стала Ками Кроуфорд, представлявшая штат Мэриленд. 50 штатов и Округ Колумбия приняли участие в конкурсе красоты. Мероприятие транслировалось в прямом эфире на сайте Ustream. В рамках конкурса проводился 2-й ежегодный лагерь «Miss Teen Fantasy Camp».

Ведущим предварительного конкурса стали Эд Филдс и Сторми Хенли. Данное мероприятие проводилось 23 июля, а финал состоялся 24 июля 2010 года. Ведущими финала стали , ведущий программы «Entertainment Buzz» на телеканале NBC и Кристл Стюарт, победительница Мисс США 2008. Совместное проведение мероприятий Голдман и Стюарт стало третьим, предыдущими два стали Мисс США 2009 и Юная мисс США 2009.

Конкурс Юная мисс США 2010 стал для Сторми Хенли дебютом на телевидении в роли певицы в стиле кантри и автором песни. Она исполнила свой первый сингл «Quite Like Me», данная песня написана под впечатлением переезда в город Нью-Йорк.

Победительницы «Мисс Аризона 2009» Алисия Бланко, «Мисс Юта 2009» Лаура Чуканов, «Мисс Арканзас 2010» Адриэль Черчилль, «Мисс Калифорния 2010» Николь Мишель Джонсон, «Мисс Луизиана 2010» Сара Брукс и «Мисс Небраска 2010» Белинда Райт были приглашены организаторами в лагерь для участия в роли вожатых.

Результат

Места

Специальные награды

Участницы 
Список участниц:

Судьи 
 Чак Лабелла — продюсер «The Celebrity Apprentice» и «Last Comic Standing», номинант на премию «Эмми»;
 Чет Бьюкэнэн — радио- и телеведущий;
 Ева Чен — директор по красоте и здоровью журнала «Teen Vogue»;
 Фред Нельсон — Президент «People's Choice»;
 Хэзер Керцнер — Посол «Керцнер Интернэшнл»;
 Мишель Малкольм — Президент компании «Мишель Малкольм и партнёры».

Призовой пакет

См. также 
 Мисс США 2010
 Мисс Америка 2010

Примечание 

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт «Юная Мисс США»

Юная мисс США
2010 год на Багамских Островах
События 24 июля
Июль 2010 года